Люди из Вирдинга — два болотных тела, найденных в Дренте, Нидерланды в северной части Баутенджер Мур в 1904 году. Радиоуглеродная датировка показала, что эти два человека жили между 160 г. до н. э. и 220 г. н. э.

Находка 
Тела нашёл торфопредприниматель Hilbrand Gringhuis 29 июня 1904 года. Одно из тел лежало на руке другого. Гильбранд осторожно обнажил тела и позвонил в полицию. Два болотных трупа выкопали и привезли в маленький морг на Нью-Вирдингерском кладбище. Поскольку тела были толщиной всего в несколько сантиментров, и они были очень гибкими, их уложили друг на друга, свернули и упаковали в ящик. Сотрудники провинциального музея древностей в Ассене, предшественника нынешнего музея в Дрентсе, узнали о находке из местной газеты. Люди из Ландвира, члены музейной коммисии, незамедлительно отправились в Вирдинг, осмотрели и сфотографировали находку, а также распорядились, чтобы находку перенесли в музей. Судя по тому, что люди находились, похоже, в объятиях при находке, появилось предположение, что эти люди — супружеская пара, после чего их долгое время называли господином и госпожой Венстра (нид. Veenstra), где veen по-нидерландски означает болото.

Патология 
Лучше сохранившееся тело имело рану на груди, что подтверждает, что обладатель тела был убит. Некоторые учёные думают, что это было жертвоприношение. Причина смерти другого тела неизвестна.

Примечания

Ссылки 
 Болотные люди Европы, жившие в Железном веке

Вирдинг
Археология в Нидерландах
История Дренте
Открытия 1904 года